Усть-Югуш — посёлок сельского типа в Свердловской области, входящий в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположен в 6 км на восток от административного центра — Арти. Входит в состав территориальной администрации посёлка городского типа Арти.

Население 
По данным 2010 года, в посёлке проживает 345 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Посёлок Усть-Югуш
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Усть-Югуш (посёлок сельского типа)
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа
Населённые пункты на реке Уфа